Marie-Gabrielle d'Orléans-Bragance (), née le  à Rio de Janeiro, est une princesse du Brésil et membre de la maison d'Orléans-Bragance, issue de la branche cadette, dite branche de Vassouras. Depuis 2022, date du décès de son oncle Dom Luiz, elle figure à la troisième place dans l'ordre de succession à l'ancien trône du Brésil.

Vivant actuellement à Bruxelles, en Belgique, Marie-Gabrielle est relativement active dans le mouvement monarchiste brésilien, participant à certains événements. Diplômée en communication sociale et en architecture, la princesse est aussi une chanteuse amateur reconnue par les médias.

Famille 
Fille d'Antônio d'Orléans-Bragance (1950) et de Christine de Ligne (1955), Marie-Gabrielle est une petite-fille du côté de son père de Pedro Henrique d'Orléans-Bragance (1909-1981) et de Marie-Élisabeth de Bavière (1914-2011), et du côté de sa mère, la petite-fille d'Antoine de Ligne (1925-2005) et d'Alix de Luxembourg (1929-2019). Par son père, le prince Antônio, elle est l'arrière-petite-fille de Louis d'Orléans-Bragance (1878-1920), deuxième fils de la princesse Isabelle du Brésil.

Ses parrain et marraine sont son oncle paternel, le prince Fernando d'Orléans-Bragance (1948), et sa tante maternelle, la princesse Yolande de Ligne (1923).

Biographie 
Marie-Gabrielle d'Orléans-Bragance naît le  à Rio de Janeiro, au Brésil. Son nom complet est . Les prénoms Maria et Josefa lui sont donnés en l'honneur de la Vierge Marie et de Saint Joseph.

Elle grandit à Petrópolis, avec ses frères et sœur, feu le prince Pedro Luiz, la princesse Amélie et le prince Raphaël d'Orléans-Bragance.

En 2012, elle obtient un diplôme en communication sociale à l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro. Après avoir vécu à Londres pendant un certain temps en raison de son travail d'architecte, elle s'installe à Bruxelles, en Belgique, où elle travaille dans la publicité.

La princesse assiste souvent à certains événements monarchiques tels que la réunion monarchique nationale et des réunions plus restreintes, ainsi qu'à des messes avec ses parents. Chanteuse amateur, elle sort son premier single enregistré de manière professionnelle à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, en 2022. Intitulé , il rend hommage à la foi et au patriotisme des Brésiliens.

Titulature 
 Depuis le  : Son Altesse Royale la princesse Marie-Gabrielle d'Orléans-Bragance, princesse du Brésil, princesse d'Orléans-Bragance.

Ascendance

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 

 Maison impériale du Brésil 
 .

Marie-Gabrielle
Prince et princesse du Brésil (Empire du Brésil)
Naissance en juin 1982
Naissance à Rio de Janeiro